Ги́хо-де-Ко́рия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 74,75 км². Население — 234 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Покровителем города считается святой Эстебан.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса